Kay Schweri (né le  à Zurich en Suisse) est un joueur suisse professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 
Formé aux Kloten Flyers, il joue son premier match professionnel avec l'équipe en 2013-2014 dans la Ligue nationale A. En 2014, il part au Canada pour jouer dans les rangs juniors avec le Phoenix de Sherbrooke de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Après deux saisons, il retourne en Suisse et rejoint le Genève-Servette HC en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||12||6||3||9||2||1||0||0||0||0
|-
|2013-2014||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||37||15||41||56||42||4||4||1||5||6
|-
|2013-2014||Kloten Flyers||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Phoenix de Sherbrooke||LHJMQ||53||12||56||68||16||6||1||1||2||0
|-
|2015-2016||Phoenix de Sherbrooke||LHJMQ||34||9||27||36||16||3||0||4||4||4
|-
|2016-2017||Genève-Servette HC||LNA||44||3||10||13||4||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||HC Ajoie||LNB||8||2||11||13||0||10||0||5||5||2
|-
|2017-2018||Genève-Servette HC  ||LNA||33 || 1 || 8 || 9 || 6 || -||-||-||-||-
|-
|2018-2019||Rapperswil-Jona Lakers ||LNA||21 || 5 || 2 || 7 || 20 || 10 || 1 || 5 || 6 ||0 
|-
| 2018-2019 || HC Thurgovie ||LNB||3||1||4||5||0||-||-||-||-||-
|-
|2019-2020||Rapperswil-Jona Lakers ||LNA||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| Rapperswil-Jona Lakers ||LNA||40 || 6 || 9 || 15 || 6 || 11 || 1 || 3 || 4 ||2
|-
| 2020-2021 || HC Thurgovie ||LNB||3||0||2||2||4||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| SC Langnau Tigers || LNA ||  ||

Notes et références 

Naissance en décembre 1996
Naissance à Zurich
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Phœnix de Sherbrooke
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Thurgovie
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du SC Langnau Tigers